Mihatovići est un toponyme qui peut désigner :
Mihatovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Tuzla, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Mihatovići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Poreč, comitat d'Istrie.